Park City peut désigner :

 Park City (Illinois) ;
 Park City (Kansas) ;
 Park City (Kentucky) ;
 Park City (Montana) ;
 Park City (Utah) - Ville qui possède trois stations et qui accueille régulièrement des épreuves de la FIS ;
 Park City Mountain Resort, l'un des trois domaines skiables de Park City avec Deer Valley et Canyons Village (anciennement Canyons Resort).